Мария Руис Роман (, также известная как Мери (); 13 июня 1983, Мадрид) — испанская футболистка, нападающая.

Биография 
Начала взрослую карьеру в мадридском клубе «Лурдес», но вскоре перешла в «Эстудиантес» (Уэльва).

В 2004 году уехала на учёбу в США, где в течение четырех сезонов выступала за команду «Парк Юнивёсити Пайретс» из штата Миссури в студенческой лиге NAIA и за это время стала автором 109 голов. По числу голов за всю историю занимает второе место в своём клубе после Леи Снайдер (119) и 12-е в истории всей лиги (по состоянию на 2018 год). В 2018 году была включена в зал славы своей команды. Часть сезона 2006 года провела в испанском клубе второго дивизиона «Спортинг» (Уэльва) и помогла ему выйти в высший дивизион.

В 2007 году выступала за «Индиану», с которой стала победительницей полупрофессиональной лиги WPSL и признана лучшим игроком «финала четырёх». В 2008 году в составе «Индианы» участвовала в W-лиге и стала финалисткой соревнований, а также победительницей национального Кубка. В 2009 году играла за другой американский клуб, «Баффало Флэш», с которым вышла в стадию плей-офф, где её клуб уступил «Индиане». Мария Руис стала одной из первых испанских футболисток, наряду с Лаурой дель Рио, игравшей за границей в профессиональном клубе.

В сезоне 2009/10 снова выступала в Испании и в составе «Эспаньола» стала обладательницей Кубка и финалисткой чемпионата страны.

В 2010 году перешла в российский клуб «Звезда-2005» (Пермь). Дебютный матч в чемпионате России сыграла 13 июля 2010 года против «Россиянки», а первый гол забила 17 октября 2010 года в ворота «Энергии». В составе «Звезды» стала бронзовым призёром чемпионата страны 2010 года и обладательницей Кубка России, а также четвертьфиналисткой Лиги чемпионов. Летом 2012 года перешла в «Зоркий», провела в клубе три сезона и становилась чемпионкой (2012/13) и серебряным призёром (2014) чемпионата России. Заняла второе место в споре бомбардиров чемпионата России 2014 года (7 голов). В 2015 годах выступала за «Кубаночку», с которой стала финалисткой Кубка России. Всего за период выступлений в России сыграла 90 матчей (28 голов) в чемпионатах страны и 14 матчей (4 гола) в Лиге чемпионов.

С 2016 года выступала за испанский клуб второго дивизиона «Такон», была его капитаном. По итогам сезона 2018/19 клуб заслужил право на выход в высший дивизион, после этого спортсменка завершила карьеру. С 2018 года также была представителем в Ассоциации футболистов Испании.

Несмотря на успехи на клубном уровне, Мария Руис никогда не играла за национальную сборную Испании.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте txapeldunak.com
 Mery Ruiz, la futbolista que trabaja por las futbolistas

Футболистки Испании
Игроки ЖФК «Эспаньол»
Игроки ЖФК «Звезда-2005»
Игроки ЖФК «Зоркий»
Игроки ЖФК «Кубаночка»
Игроки ЖФК «Реал Мадрид»